

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Н

Њ

О

П

Р

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

Види још 
 Српска имена

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Именослов, Свевлад
 Српска имена, Српски информативни клуб
 Male Serbian Names 
 Српско име, Срби у свету
 Књига српских имена са значењем и пореклом, Књига имена
 Значење и порекло српских имена, Значење имена
 Именослов, Црква Свете Петке у Уровцима
 Мушка имена, Црква Свете Петке у Уровцима
 Женска имена, Црква Свете Петке у Уровцима

Спискови
Исправљене словне грешке